Hitchcock kan som auktorsförkortning betyda:

 Albert Spear Hitchcock
 Charles Leo Hitchcock
 Edward Hitchcock

Robotskapade auktorsförkortningar